Experiment, een methode van onderzoek
Staal (monster), een voorbeeld dat een object of materiaal representeert